Сезон 2016 Премьер-лиги Бангладеш (также называемой по имени спонсора JB Bangladesh Premier League) это девятый сезон лиги, начиная с 2007 года. Всего в соревновании приняли участие 12 клубов.
Саиф Глобал Спортс (Saif Global Sports) являются правообладателями телевизионных трансляций лиги, а также маркетинговых прав на девятый сезон Премьер-лиги. Федерация футбола Бангладеш выделила денежную помощь в размере 3 миллионов така каждой из двенадцати команд, для переездов и проживания во время игр, проходящих вне столицы. Из 132 игр лиги, только 24 прошли в Дакке, а остальные в других городах.

Города и стадионы

Стадионы
Матчи лиги проходили на семи стадионах в разных городах страны.

Турнирная таблица

Результаты

Примечания 

Сезоны чемпионата Бангладеш по футболу
Бангладеш
2016 год в Бангладеш